Булуктинское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Приютненском районе Калмыкии. Административный центр — посёлок Бурата.

География 

СМО находится в северо-восточной части Приютненского района Калмыкии, на Ергенинской возвышенности. Территория СМО включает два участка, разделённых между собой территорией Элистинского городского округа. Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 14951 га или 149,51 км?.

Основной участок граничит на севере и юге с Элистинским городским округом, на востоке — с Целинным районом (Вознесеновское сельское муниципальное образование), на западе — с Песчаным СМО.

Второй участок граничит на востоке с Элистинским городским округом, на юге — с Первомайским СМО, на юго-западе — с Нартинским СМО, на севере и западе — с Песчаным СМО.

Территория Булуктинского СМО располагается в зоне сухостепных ландшафтов.

Климат 

Территория поселения по климатическому районированию относится к зоне резко континентального климата. Увлажнение недостаточное. Суммарное количество осадков в среднем за год составляет в среднем 285 мм. Ветра имеют преимущественно восточное и северо-восточное направление. Территория поселения периодически подвергается суховеям и засухам. Положительной особенностью климата является продолжительный вегетационный период с большой суммой активных температур.

Почвы 

Хорошо развитый микрорельеф территории создает условия для комплексности почв. В мелких понижениях сформировались солонцы, на водоразделах - светло-каштановые почвы, которые на склонах в той или иной степени смыты. По отрицательным элементам рельефа в условиях дополнительного поверхностного увлажнения за счет вод местного стока сформировались полугидроморфные почвы (лугово-чернозёмные, лугово-каштановые и лугово-бурые), которые по сравнению с зональными (автоморфными) почвами имеют большую мощность перегнойных горизонтов и относительно высокую гумусированность.

История 

Границы Булуктинского СМО установлены Законом Республики Калмыкия от 17 июня 2002 года № 217-II-З "Об установлении границ Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия".

Несмотря на то, что посёлок Нарын входит в состав Булуктинского сельского муниципального образования, территориально он расположен в пределах городского округа Элиста. Это обуславливает необходимость соответствующих изменений границ городского округа Элиста и Приютненского района Калмыкии.

Население 

Демографическая ситуация в целом стабильная, последние десятилетия в поселении наблюдается естественный прирост и миграционный отток населения. В целом, последние 10 лет наблюдается увеличение численности населения СМО.

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав поселения

Экономика 

В настоящее время основная часть территории СМО используется для сельскохозяйственного производства. Промышленное производство отсутствует. Ведущая отрасль сельского хозяйства на территории поселения – животноводство. Ведущие формы организации производства: крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Предприятия первичной переработки сельскохозяйственного сырья отсутствуют. Пищевая промышленность отсутствует.

Примечания 

Муниципальные образования Приютненского района
Сельские поселения Калмыкии